Yenikend – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian
 Yenikənd – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian